Ling Jun je lahko:
 Ling Jun (politik)
 Ling Jun (igralec)